Miejscowości w USA:
 Kibler – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Kibler (ang. Kibler Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford